Mélida är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Mélida ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mélida är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Mélida. Runt Mélida är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Caparroso,  km väster om Mélida. Trakten runt Mélida består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra